La conférence de Wannsee, un événement historique majeur dans l'extermination des Juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale : cette conférence du  réunissant des officiels nazis était présidée par le général de police (SS-Obergruppenführer und General der Polizei) Reinhard Heydrich, alors mandaté par le Reichsmarschall Hermann Göring.
 La Conférence de Wannsee, un téléfilm allemand de 1984.
 Conspiration, parfois connu sous le titre Conférence de Wannsee, un téléfilm américano-britannique de 2001, avec l'acteur britannique Kenneth Branagh dans le rôle du général SS Reinhard Heydrich.
 Die Wannseekonferenz (La Conférence de Wannsee) est un docudrame télévisé allemand maintes fois primé, diffusé pour la première fois le 24 janvier 2022. Le réalisateur Matti Geschonneck montre une reconstitution de la conférence de Wannsee qui s'est tenue le 20 janvier 1942, sur la base d'un scénario de Magnus Vattrodt. Reinhard Heydrich est interprété par Philipp Hochmair.